La Otoyol 4 (in sigla O-4) è un'autostrada turca. Essa parte da Istanbul, fino ad arrivare ad Ankara, per un totale di 372 km.

Percorso

Voci correlate 
 Autostrade in Turchia

Altri progetti

Collegamenti esterni 

O04